Trościanica – rzeka na Białorusi, lewostronny dopływ Muchawca.
 Trościanica – wieś na Białorusi, w rejonie kamienieckim obwodu brzeskiego.
Trościanica  – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Tumiłowicze.